Городско́й о́круг Джанко́й (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации (де-факто). Административный центр округа и единственный населённый пункт — город Джанкой. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Джанкой с подчинённой ему территорией.

Население 

По состоянию на 1 июля 2014 года — 35131 постоянных жителей и 35564 человека наличного населения.

См. также 
 Джанкойский горсовет

Ссылки 
 Джанкой на сайте Минэкономразвития Республики Крым
 Информационный бюллетень городского округа Джанкой «Джанкойский вестник»

Примечания